The Grain of Dust – film del 1918 diretto da Harry Revier
The Grain of Dust – film del 1928 diretto da George Archainbaud